Het seizoen 1960/61 van de Nederlandse Eredivisie is van start gegaan op 21 augustus 1960 en eindigde op 4 juni 1961.

Dit was het vijfde seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De puntentelling ging uit van twee punten per overwinning en één punt voor een gelijkspel.

In het vorige jaar waren Blauw-Wit, Volendam en Sittardia gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen Alkmaar '54, NOAD en GVAV.

Feijenoord werd voor het eerst sinds de oprichting van de Eredivisie landskampioen. Elinkwijk, Alkmaar '54 en NOAD degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1960/61